59-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 5 по 9 февраля 2020 года в городе Йёнчёпинг.

В чемпионате приняло участие 7 команд.

Чемпионом стала команда Sundbybergs CK Team Hasselborg (Сундбюберг) (скип Анна Хассельборг); команда кёрлинг-клуба Sundbybergs CK выиграла чемпионат в 5-й раз в своей истории, Анна Хассельборг — в 4-й раз и как скип, и как игрок. Серебряные медали завоевала команда IK Fyris Team Sundberg (Эстерсунд; скип Tova Sundberg). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK Team Panthera (Сундбюберг; скип Изабелла Врано)

Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2020 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2020.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф
 Проходят в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 9 февраля, 9:00

Финал. 9 февраля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2020

2020
Спорт в Швеции в 2020 году
Февраль 2020 года
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге